Jamie McBain (né le  à Edina, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il joue 4 saisons avec les Hurricanes de la Caroline. Le , lors du repêchage 2013, il est échangé avec un choix de  aux Sabres de Buffalo en échange d'Andrej Sekera.

Le , il signe un contrat d'une saison de  avec les Kings de Los Angeles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || États-Unis || NAHL ||38 ||2 ||7 ||9 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||14 ||0 ||5 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||36 ||3 ||15 ||18 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||35 ||5 ||19 ||24 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||40 ||7 ||30 ||37 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2008-2009 || River Rats d'Albany || LAH ||10 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || River Rats d'Albany || LAH ||68 ||7 ||33 ||40 ||10 ||8 ||4 ||2 ||6 ||8
|- 
|2009-2010 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||14 ||3 ||7 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||76 ||7 ||23 ||30 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||76 ||8 ||19 ||27 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013|| Pelicans Lahti || SM-liiga ||  7 || 0 || 1 || 1 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013|| Hurricanes de la Caroline || LNH || 40|| 1|| 7|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Sabres de Buffalo || LNH || 69 || 6 || 11 || 17 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Monarchs de Manchester || LAH || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Kings de Los Angeles || LNH || 26 || 3 || 6 || 9 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Reign d'Ontario || LAH || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Kings de Los Angeles || LNH || 44 || 2 || 7 || 9 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH || 64 || 8 || 35 || 43 || 48 || - || - || - || - ||- 
|-
|2017-2018 || Crunch de Syracuse||LAH ||60 ||5 ||19 ||24 ||30 ||7 ||1 ||3 ||4 ||0

| 348 || 30 || 80 || 110 || 72 || 4 || 0 || 0 || 0|| 2

Au niveau international 

|-e
| 2006 || align=left| États-Unis U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 2 || 9 || 11 || 0 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2007 || align=left| États-Unis U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2008 || align=left| États-Unis U20 || align=left|Championnat du monde junior|| 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| place
|-
| 2013 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 10   || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance à Edina (Minnesota)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur du Crunch de Syracuse